Claude-Antoine Prieur-Duvernois (1763-1832), personnalité politique française ;
 Clément Duvernois (1836-1879), journaliste et homme politique français ;
 Henri Duvernois (1875-1937), écrivain français ;
 Johann Duvernois (), pasteur piétiste français ;
 Louis Duvernois (1941-), personnalité politique française ;

 Nicolas Duvernois (1980 -), entrepreneur québécois ;